Федеральное управление финансового надзора Германии (, ) — центральный орган надзора за финансовыми услугами Германии.

BaFin является частью Федерального Правительства ФРГ. Правовой статус и функции BaFin определены в «Законе о Федеральном управлении финансового надзора», «Законе ФРГ о банковской деятельности» и другими специальными законами. При выполнении функций в области надзора за банками и инвестиционными компаниями (ATrade, Alpari, DE30, Just2trade и т. п.) BaFin тесно сотрудничает с Немецким федеральным банком.

Председатель Федерального управления финансового надзора Германии — Йохен Санио (Jochen Sanio) является также Президентом ФАТФ.

Организационная структура 
Состоит из 12 независимых подразделений, одно из которых занимается представлением интересов Германии в Европейском Союзе и других международных организациях.

Финансируется контролируемыми институтами и организациями, таким образом независимо от федерального бюджета.

На март 2011 года в Управлении работало более 1900 сотрудников, которые осуществляли контроль за 1900 банками, 717 финансово-консультационными институтами, 600 страховыми компаниями, 30 пенсионными фондами, а также 6000 отечественными фондами и за 73 инвестиционными компаниями.

Интересные факты 
«Глава Deutsche Bank Аккерманн первым понял, что покупка американских кредитов некрупным дюссельдорфским банком IKB Deutsche Industriebank может привести к катастрофе всю немецкую банковскую систему. 27 июля 2007 года, когда никто из немецких менеджеров еще не подозревал о масштабах проблем, швейцарец Аккерманн счел „своим патриотическим долгом“ сообщить в немецкую службу по финансовому надзору BaFin…»

Примечания

См. также 
 Экономика Германии

Ссылки 
 сайт Федерального управления финансового надзора Германии 

Банковское дело в Германии
Органы финансового регулирования
Правительство Германии
Организации, основанные в 2002 году
Учреждения общественного права Германии